Футбо́льный клуб «Ре́зекне» () — бывший латвийский футбольный клуб из города Резекне, образованный в начале 1997 года, объединившись футбольным клубам «Вайрогс» и «Колонс».

После сезона 2001 года, по итогам которого клуб «Резекне» занял последнее место в Первой лиге Латвии, было принято решение распустить команду, а право представлять город в Первой лиге предоставить клубу «Дижванаги».

Результаты выступлений

Известные игроки 

  Валерий Аракчеев
  Виталий Воскан
  Андрис Грузде
  Олег Дулуб
  Илмар Логин
  Айвар Позняк
  Эрик Селецкий
  Андрис Шмаукстелис

Ссылки 
 История футбола города Резекне

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Резекне